|}

Die Furano-Linie (jap. , Furano-sen) ist eine Eisenbahnstrecke auf der japanischen Insel Hokkaidō. Sie wird von der Bahngesellschaft Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido) betrieben und verbindet Asahikawa mit Furano.

Beschreibung 
Die in Kapspur (1067 mm) verlegte Furano-Linie ist 54,8 km lang und ist mit Ausnahme einiger Ausweichen vollständig einspurig. Sie beginnt beim Bahnhof Asahikawa, wo sie von der Sōya-Hauptlinie abzweigt. Anschließend führt sie in südlicher Richtung über Biei zum Bahnhof Furano und trifft dort auf die Nemuro-Hauptlinie. Der steilste Abschnitt mit einer Steigung von 28,6 ‰ befindet sich zwischen Biei und Bibaushi. Im Personenverkehr werden 18 Bahnhöfe und Haltestellen bedient, die Strecke ist nicht elektrifiziert.

Züge 
Auf der Furano-Linie verkehren Regionalzüge im Einmannbetrieb, wobei fast ausschließlich Dieseltriebzüge des Typs KiHa 150 eingesetzt werden. Zwischen Asahikawa und Biei fahren die Züge ungefähr im Stundentakt, zwischen Biei und Furano üblicherweise alle zwei Stunden. Ein Zugpaar täglich verkehrt über Furano hinaus als Eilzug auf der Nemuro-Hauptlinie bis nach Obihiro.

Der touristische Ausflugszug Furano Biei Norokko, bestehend aus einer DE15-Diesellokomotive und umgebauten Reisezugwagen, verkehrt jeweils von Juni bis Oktober bis zu drei Mal täglich.

Geschichte 
Der Bau der Furano-Hauptlinie steht im engen Zusammenhang mit jenem der Nemuro-Hauptlinie bzw. der Tokachi-Linie (, Tokachi-sen), wie sie in den ersten Jahren hieß. 1896 beschloss der japanische Reichstag das Hokkaidō-Eisenbahnbaugesetz, das den Staat dazu verpflichtete, die wirtschaftliche Entwicklung der Insel durch die Errichtung von Bahnstrecken zu fördern. Zu diesem Zweck wurde die staatliche Gesellschaft Hokkaidō Kansetsu Tetsudō gegründet, die unter anderem den Auftrag hatte, eine Bahnstrecke von Asahikawa in den Osten der Insel zu errichten. Der erste Abschnitt nach Biei ging am 1. September 1899 in Betrieb, am 15. November 1899 folgte das Teilstück zwischen Biei und Kami-Furano. Ab 1. August 1900 verkehrten die Züge bis nach Shimo-Furano (1942 in Furano umbenannt).

Die Strecke wurde am 1. April 1905 an das neu geschaffene Eisenbahnamt (das spätere Eisenbahnministerium) übertragen, das den Weiterbau in östlicher Richtung vorantrieb. Dem Baufortschritt entsprechend trug die Strecke ab 1909 die Bezeichnung Kushiro-Linie (釧路線, Kushiro-sen). Sämtlicher Bahnverkehr in den Osten Hokkaidōs führte über Asahikawa, was einen großen Umweg erforderlich machte. Diese Situation änderte sich grundlegend am 10. Oktober 1913: Das Eisenbahnministerium eröffnete eine direktere Strecke zwischen Takikawa und Furano. Dadurch besaß der zuerst gebaute Abschnitt Asahikawa–Furano nur noch lokale Bedeutung und erhielt die Bezeichnung Furano-Linie.

Eine durch die Eruption des Vulkans Tokachi-dake ausgelöste Schlammlawine zerstörte am 24. Mai 1926 zwischen Biei und Kami-Furano die Trasse und mehrere Brücken, so dass die Strecke mehrere Monate lang unpassierbar war. Die ab 1949 zuständige Japanische Staatsbahn führte 1958 den Dieselbetrieb ein. Im Rahmen der Staatsbahnprivatisierung ging die Strecke am 1. April 1987 in den Besitz der neuen Gesellschaft JR Hokkaido über, die am selben Tag den Güterverkehr einstellte.

Im November 2016 gab JR Hokkaido ein umfangreiches Rationalisierungsprogramm bekannt, von dem unter anderem die gesamte Furano-Hauptlinie betroffen ist. Die Bahngesellschaft will die Anliegergemeinden dazu bewegen, einen Teil der Betriebs- und Unterhaltskosten zu tragen. Sollte bis 2019 keine Einigung zustande kommen, wäre auch eine Stilllegung denkbar.

Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaido Railway Company